Okulow () ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Maximowitsch Okulow (* 1994), russischer Gewichtheber
 Modest Matwejewitsch Okulow (1765–1812), russischer General 
 Waleri Michailowitsch Okulow (* 1952), russischer Politiker 

Weibliche Form Okulowa
 Glafira Iwanowna Okulowa (1878–1957), russische Revolutionärin